Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2016, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 21 au .

Carla Suárez Navarro remporte le simple dames. En finale, elle bat Jeļena Ostapenko, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-Ching et Chan Yung-Jan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2016)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2016 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2016
Doha
Sport au Qatar en 2016
Tennis en février 2016